

Abreviaturas/siglas 
 Partido Socialista (Portugal) 
 Partido Socialista (França) 
 Partido Socialista (Brasil) —  extinto
 Post scriptum — expressão latina
 Sincrotrão a Protões — da sigla em inglês: Proton Synchrotron
 Poliestireno — do inglês Polystyrene

Computação 
 Adobe Photoshop — software
 PostScript — linguagem de programação
 .ps — código de internet para a Palestina
 ps (Unix) — software

Videogames 
 Phantasy Star — série de jogos de RPG da SEGA
 PlayStation — videogame da Sony

Cinema 
 P.S. — filme estadunidense de 2004

Ver também

Desambiguação